Харьковский собор может означать:
 Харьковский Собор — собор епископов Украинской православной церкви, состоявшийся 27-28 мая 1992 года в Харькове.
 Собор Слобожанских святых

Православные храмы 
 Благовещенский кафедральный собор в Залопани на Благовещенской площади.
 Покровский собор (конец XVII века) в Покровском монастыре.
 Успенский собор на Университетской Горке.
 † Никольский собор (1896—1930) на Николаевской площади.
 Собором также называют Казанский храм (Харьков) на Лысой Горе.
 Иногда собором также называют Храм Озерянской Божией матери на Полтавском шляхе.

Католические храмы
 Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии на ул. Гоголя.